Cathedrals – album dei Tenth Avenue North del 2014
 Cathedrals – singolo di D.C. LaRue del 1976
 The Cathedrals – gruppo musicale gospel statunitense

Pagine correlate 
 Cathedral